Барио ла Вента има више значења:

 Барио ла Вента (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио ла Вента (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику